Il doppio dell'Indonesia Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Claudia Porwik e Irina Spîrlea erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rika Hiraki e Naoko Kijimuta hanno battuto in finale 7–6, 7–5 Laurence Courtois e Nancy Feber.

Teste di serie
 Kerry-Anne Guse /  Kristine Radford (semifinali)
 Yayuk Basuki /  Linda Wild (semifinali)
 Laurence Courtois /  Nancy Feber (finale)
 Karin Kschwendt /  Rene Simpson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indonesia Open 1996